Vidović (en serbe : Видовић) est un patronyme slave du sud (porté surtout en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et en Serbie) dérivé du prénom Vid ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Albin Vidović (1943–2018), handballeur yougoslave ;
 Ana Vidović (née en 1980), guitariste classique croate ;
  (1923–2013), nageur croate ;
  (1870–1953), peintre croate ;
 Gordan Vidović (né en 1968), footballeur belge ;
  (1939–2011), acteur yougoslave puis croate ;
  (né en 1989), footballeur slovène ;
  (né en 1988), footballeur monténégrin ;
 Matej Vidović (né en 1993), skieur alpin croate ;
 Mirko Vidović (1940–2016), écrivain et homme politique croate ;
  (né en 1964), kickboxer croate ;
  (né en 1975), footballeur bosno-croate ;
  (né en 1982), footballeur bosno-serbe ;
  (né en 1994), footballeur serbe ;
  (né en 1973), guitariste classique croate.

Notes et références 

Homonymie de patronyme croate
Homonymie de patronyme serbe

en:Vidović